

Patronyme 
 Brigitte Smadja (1955-2023), auteur de littérature de jeunesse française. 
 Henri Smadja (1897-1974), patron de presse français. 
 Isabelle Smadja (1947-), épouse Balkany, femme politique française. 
 Kevin Smadja (Kev Adams) (1991-), humoriste et acteur français.
  (1957- ), médecin français secrétaire général de « SOS Médecins ».
 Shay-Oren Smadja (1970 -), judoka israélien

Étymologie 
سمادجا signifie « amer » en arabe.

Notes et références 

Patronyme séfarade